V Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился в канадском городе Монреаль с 1 по 6 августа 1985 года.

Результаты 
Советские спортсменки перед заключительным видом пятиборья (кросс 2 км) занимали только 6 место. Но показав отличные секунды наши спортсменки сумели завоевать серебряные медали, а Ирина Киселева уступила только 24 очка (5 секунд в кроссе) Барбаре Котовской.
  

 Личное первенство.

Командное первенство.

Распределение медалей

Источники
 "Панорама спортивного года 1987". Ежегодник. Издательство "Физкультура и спорт" 1988 года. Тираж 50 000 экз. 237 стр.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация современного пятиборья России

Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин
Спорт в Канаде в 1985 году
Август 1985 года